Lebo ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Lebo (Kansas)
 Lebo (Missouri)
 Lebo (Montana)

Lebo ist der Familienname folgender Personen:

 António Lebo Lebo (* 1977), angolanischer Fußballspieler, siehe Lebo Lebo
 Brad Lebo (* 1970), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Harlan Lebo, US-amerikanischer Journalist, Autor und Herausgeber 
 Henry M. Lebo, Kameramann
 Jeff lebo (Jeffrey Brian Lebo; * 1966), US-amerikanischer Basketballspieler und -trainer
 Lauri Lebo (* 1964), US-amerikanische Journalistin 

Lebo ist der Name folgender Personen:
 Lebo M (Lebohang Morake; * 1964), südafrikanischer Komponist

LEBO steht für:
 Helipuerto Ibias, spanischer Hubschrauberlandeplatz (ICAO-Code)

Siehe auch:
 Lebeau

Abkürzung